О́льга Алекса́ндровна Чепу́рова (Чепурова-Лесная; 20 февраля 1925, Томск — 7 января 1959, Москва) — советская телеведущая.

Ольга Чепурова наряду с Ниной Кондратовой была одной из первых советских телеведущих.

Биография 
Родилась 20 февраля 1925 года в Томске.

Окончила после войны актёрский факультет ВГИКа, довольно много снималась в кино в эпизодических ролях.

Работала в Театре киноактёра.

Затем успешно прошла конкурс на должность диктора и с 1952 года стала работать на телевидении.

Телезрители любили Олю Чепурову — за русскую красоту, за косы, уложенные вокруг головы, за теплоту и душевность, которые она излучала. На экране Оля словно светилась…

Когда я пришла на ТВ, дикторами были Нина Кондратова, Валя Леонтьева, на короткое время вернулась Оля Чепурова, такая красивая, с косой. У неё был туберкулез, мы долго выясняли, можно ли ей работать, протирали микрофон. Она проработала очень недолго и вскоре умерла.

Скончалась на 34-ом году жизни от туберкулеза 7 января 1959 года.

Похоронена на 32-м участке Ваганьковского кладбища.

Творчество

Фильмография 
  — Василиса Прекрасная — эпизод (нет в титрах)
  — Глинка — крепостная Глинок (нет в титрах)
  — Сельская учительница — ученица десятого класса
  — Садко — эпизод (нет в титрах)
  — Верные друзья — эпизод (нет в титрах)

Озвучивание 
  — Аленький цветочек — Гордея (нет в титрах)

Примечания

Ссылки 
 Музей телевидения и радио в интернете — Семейный альбом  

Выпускники ВГИКа
Умершие от туберкулёза
Похороненные на Ваганьковском кладбище